Vor 1959 waren sowjetische Kfz-Kennzeichen gelb mit schwarzer Aufschrift. Das Schild begann mit zwei kleinen hochgestellten kyrillischen Buchstaben, die die Herkunft des Fahrzeuges näher kennzeichneten. Es folgten zwei Zahlenpaare.

1958 wurde in der Sowjetunion ein neues Kennzeichensystem eingeführt. Die Schilder zeigten weiße Schrift auf schwarzem Grund und begannen mit zwei Zahlenpaaren getrennt durch einen Bindestrich. Es folgten abschließend drei verkleinerte kyrillische Buchstaben, von denen die ersten beiden die Herkunft des Fahrzeugs angaben. Kennzeichen für Test- und Probefahrten zeigten nach den Zahlenpaaren das Wort ПРОБА (deutsch Probe).

1980 wurden die Nummernschilder modernisiert und verlängert. Die Farben wurden getauscht; es gab nun schwarze Schrift auf weißem Grund. Bei privaten Kraftfahrzeugen erschien der ehemals letzte Unterscheidungsbuchstabe nun als erster, gefolgt von vier Zahlen und dem Regionskürzel. Kennzeichen für Staatsfahrzeuge behielten den Aufbau der alten Schilder nach dem Muster 1234 AБГ bei, allerdings ohne Bindestrich zwischen den Zahlenpaaren sowie mit großen statt kleinen kyrillischen Lettern.

Bei LKWs, Bussen, größeren Anhängern und ähnlichem musste außerdem der Inhalt des Kennzeichens am Fahrzeugheck mit Farbe in großen Lettern (die Größe war durch eine entsprechende Norm geregelt) aufgebracht werden, um die gute Lesbarkeit auch bei widrigen Verhältnissen zu gewährleisten. Für Fahrzeuge staatlicher Organisationen wurden unabhängig vom Ort der Zulassung besondere Kürzel verwendet. Fahrzeuge der Streitkräfte hatten schwarze Nummernschilder mit zwei Ziffernpaaren und zwei kyrillischen Buchstaben. Ausländer, die in der Sowjetunion lebten, besaßen ein gelbes Nummernschild. Es zeigte in schwarzer Farbe den Buchstaben H gefolgt von sechs Ziffern.

Diplomatenkennzeichen zeigten den lateinischen Buchstaben D und eine Ziffernkombination, wobei die ersten Stellen das Land kodierten.

Das Nationalitätszeichen der Sowjetunion lautete SU.

Übersicht 

1980–1991

1958–1980

1946–1959

Militär-Kennzeichen

Nachfolgestaaten 
Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 wurde das System in vielen Nachfolgestaaten zunächst für einige Zeit beibehalten. Nach und nach wurden aber in allen Staaten neue mehr oder weniger abweichende Kennzeichensysteme eingeführt, die in der Regel keine kyrillischen Buchstaben mehr beinhalten. Besonders in der Farbgebung der verschiedenen Systeme lassen sich Parallelen erkennen. So werden gelbe Kennzeichen meist an Ausländer, rote an Diplomaten vergeben. Die Streitkräfte nutzen in der Regel schwarze Nummernschilder. Neben den Systemen der 15 Nachfolgestaaten führen weitere teils autonome Gebiete eigene Kennzeichen.

weitere Gebiete

Kürzel 
Die geografischen Namen beziehen sich auf die Zeit vor 1991 und haben die jeweils russische Bezeichnung als Grundlage. Kursiv dargestellte Kürzel wurden nur im neuen System ab 1980 verwendet.

1 Das Gebiet Molodetschno wurde am 20. Januar 1960 aufgelöst und auf die Gebiete Grodno, Minsk und Witebsk aufgeteilt.

Galerie (Armenien)

Galerie (Aserbaidschan)

Galerie (Belarus)

Galerie (Estland)

Galerie (Georgien)

Galerie (Kasachstan)

Galerie (Lettland)

Galerie (Litauen)

Galerie (Moldau)

Galerie (Russland)

Galerie (Südossetien)

Galerie (Tadschikistan)

Galerie (Transnistrien)

Galerie (Turkmenistan)

Galerie (Ukraine)

Galerie (Usbekistan)

Einzelnachweise

Weblinks 

 Umfangreiches Bilderarchiv sowjetischer Kfz-Kennzeichen
 Offizielle Dokumente zur Ausgestaltung der Kennzeichen

Straßenverkehr (Sowjetunion)
Sowjetunion